Le Syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise (acronyme : SIERG) desservait 32 communes et alimentait en eau potable plus de  usagers en Isère (région Rhône-Alpes).

À la suite des modifications de compétences, c'est Grenoble-Alpes Métropole qui a repris l'activité du SIERG depuis 2015, dans la Société anonyme Eaux de Grenoble Alpes. Le SIERG est dissout en 2017.

Eau de Grenoble 
L'eau de Grenoble est une eau naturelle française.
L'eau du robinet à Grenoble est une eau naturelle qui ne subit aucun traitement ni filtration. 
Elle est qualifiée d'eau de « Très bonne qualité » par l'Agence Régionale de Santé.

Historique 
L'eau de Grenoble provient des nappes souterraines des vallées de la Basse Romanche provenant du Bassin versant de la Romanche (rivière).
La Communauté de l’eau potable (Cep) de la région urbaine de Grenoble couvre une zone représentant 273 communes, pour un total de  habitants approvisionnés en eau.
Pour l’agglomération grenobloise, l’eau potable est collectée et acheminée par deux structures : le Syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise (Sierg) et la Régie des eaux de Grenoble (REG). 
Elle est, par la suite, dirigée vers les services publics des différentes communes, qui se chargent alors de la distribution dans les foyers.

La situation géographique de la région préserve les consommateurs d’une éventuelle pénurie d’eau. 
La fonte des neiges et des glaciers fournit une capacité importante qui n’est d’ailleurs pas entièrement exploitée
.

Liens externes 
 Site officiel obsolète
 Syndicat Mixte des bassins hydrauliques de l'Isère (SYMBHI)
 Toute l'actualité sur les digues et la protection contre le risque d'inondation (AD Isère Drac Romanche)

Lien externe 
 Site officiel de la régie Eau de Grenoble Alpes

Notes et références 

Grenoble
Histoire de Grenoble
Histoire de l'Isère
Syndicat intercommunal
Association ou organisme lié à l'eau en France
Organisme fondé en 1947